Баля́сников — русская фамилия:

 Балясников, Александр Михайлович (1934—2016) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Балясников, Алексей Иванович (1920—1986) — лётчик-истребитель Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Балясников, Валерий Фёдорович (1943—1999) — советский футболист, мастер спорта.
 Балясников, Василий Фёдорович (1863 — не позднее 1916) — депутат Государственной думы I созыва от Самарской губернии.
 Балясников, Владимир Матвеевич (род. 1959) — советский и украинский спортсмен и тренер.



См. также 
 Балясина